Hermòpolis Magna o Hermòpolis Megale, ciutat de l'Antic Egipte a l'Alt Egipte.
 Hermòpolis Parva corresponent a l'egípcia Metelis i a la moderna Damanhūr.
 Hermòpolis Parva o Hermòpolis Mikra, capital del nomós XV del Baix Egipte (Tehut), corresponent a l'egípcia Bah i a la moderna Al-Baqliya.
 Hermòpolis o Hermúpolis, ciutat grega.